Motocyklowe Grand Prix Hiszpanii 2013 – trzecia eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 5 maja 2013 roku na torze Circuito Permanente de Jerez.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki Moto3

Bibliografia 
 Oficjalna strona Motocyklowych Mistrzostw Świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2013
2013 w Hiszpanii